W2 steht für:

 Vector W2, Konzeptfahrzeug (1978) von Vector Motors Corporation
 Webster's New International Dictionary, Second Edition, zweite Ausgabe des Wörterbuchs (1934), siehe Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary
 Würfel mit 2 Entscheidungsseiten (Münze), siehe Spielwürfel #Prismen
 Canadian Western Airlines (IATA-Code), kanadische Fluggesellschaft

W 2 steht für:

 die Besoldungsgruppe W 2 für Hochschullehrer in Deutschland

w02 steht für:

 zweite Woche des Jahres (ISO-8601-Code)

Siehe auch:

 WII

W2